Christian Heinrich Sandler ist der Name folgender Personen:

* Christian Heinrich Sandler (Unternehmer, 1929) (1929–2009), deutscher Unternehmer
 Christian Heinrich Sandler (Unternehmer, 1953) (* 1953), deutscher Unternehmer